Demenga ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Demenga (geborene Gertrud Schwarz; 1918–1987), Schweizer Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Frank Demenga (* 1958), Schweizer Schauspieler
 Friedrich Demenga, Schweizer Maler und Architekt
 Monika Demenga, Schweizer Puppenspielerin und Bühnenbildnerin 
 Thomas Demenga (* 1954), Schweizer Cellist und Komponist